Marcos Juárez kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Marcos Juárez, kommun, Córdoba, 
 Marcos Juárez (kommunhuvudort i Argentina), Córdoba, 

Robotskapade Argentinaförgreningar